Беруни:
 Аль-Бируни (Беруни; 973—1048) — средневековый персидский учёный-энциклопедист и мыслитель.
 Беруни — город в Каракалпакстане (Узбекистан).
 «Беруни» — станция Ташкентского метрополитена.

См. также 
 Берунийский район